Партизанский сельсовет (сельский совет)

Российская Федерация

Алтайский край 
 Партизанский сельсовет Бурлинского района

Башкортостан 
 Партизанский сельсовет Мелеузовского района

Волгоградская область 
 Партизанский сельсовет Еланского района

Красноярский край 
 Партизанский сельсовет Мотыгинского района
 Партизанский сельсовет Партизанского района

Украина 

Упразднены в 2020 году.

Днепропетровская область 
 Партизанский сельский совет Днепровского района

Николаевская область 
 Партизанский сельский совет Витовского района

Запорожская область 
 Партизанский сельский совет Приморского района

Крым 

 Партизанский сельский совет Кировского района Автономной Республики Крым, упразднён в 2014 году с переходом Крымского полуострова под юрисдикцию Российской Федерации, на его месте образовано Партизанское сельское поселение.